Кубок Росії з футболу 2004–2005 — 13-й розіграш кубкового футбольного турніру в Росії. Титул вдруге здобув ЦСКА.

Календар

1/16 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня/7 серпня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня/10 серпня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня/11 серпня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня/8 вересня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня/10 жовтня 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня/16 листопада 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|31 липня/20 листопада 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/10 серпня 2004

|}

1/8 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/5 березня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/6 березня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|7/16 березня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|9/16 березня 2005

|}
* - Ротор (Волгоград) та Чорноморець (Новоросійськ) були позбавлені професійного статусу і виключені із числа учасників Кубка Росії.

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|6/20 квітня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 квітня/10 травня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 квітня/4 травня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13/25 травня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Росії на soccerway 
 Кубок Росії на rsssf  

2004—2005
Росія
Росія
2004 у Росії
2005 у Росії